Семеня () — фамилия. Известные носители:
  (род. 1939) — южноафриканский композитор и музыкант.
 Семеня, Кастер (род. 1991) — южноафриканская легкоатлетка.